HMS Bermuda — название восьми кораблей Королевского флота Великобритании. Название дано в честь Бермудских островов.

 HMS Bermuda (1795) — 14-пушечный бриг-шлюп, закупленный флотом в 1795 году. Затонул в следующем году.
 HMS Bermuda (1805) — 18-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1805 году. Разбился в 1808 году.
 HMS Bermuda (1808) — 10-пушечный бриг-шлюп. Спущен в 1808 году, разбился в 1816 году.
 HMS Bermuda (1813) — лоцманское судно. Зачислено во флот в 1813 году, разобрано в 1841 году.
 HMS Bermuda (1819) — шхуна. Закуплена флотом в 1819 году, затонула в 1821 году.
 HMS Bermuda (1848) — 3-пушечная шхуна. Спущена на воду в 1848 году, разбилась в 1855 году.
 HMS Bermuda — плавучий док, в 1869 году отбуксированный на Бермудскую королевскую верфь броненосцами HMS Warrior, HMS Black Prince и колёсным пароходофрегатом Terrible.
 HMS Bermuda (52) — лёгкий крейсер из первой серии крейсеров типа «Краун Колони». Спущен на воду в 1941 году. Списан в 1962 году.